Чемпионат мира по футболу 2023 (, ) — 9-й Чемпионат мира по футболу среди женщин, который проводится раз в четыре года среди женских национальных сборных по футболу, организуемый ФИФА. Турнир совместно примет Австралия и Новая Зеландия и пройдет с 20 июля по 20 августа 2023 года. В турнире 2023 года чемпионат мира среди женщин расширится количество команд с 24 до 32.

Сборная США являются действующим чемпионом, выиграв два предыдущих турнира: в 2015 и 2019 годах.

Выбор места проведения 
19 февраля 2019 года ФИФА объявила начала выборов места проведение женского чемпионата мира по футболу 2023 года. Ассоциации, заинтересованные в проведении турнира, должны были подать заявление о заинтересованности до 15 марта и предоставить заполненную регистрацию заявки к 16 апреля. Однако, ФИФА пересмотрела график проведения выборов, поскольку 31 июля турнир расширился до 32 команд. Другие ассоциации-члены, заинтересованные в проведении турнира, теперь должны были до 16 августа подать заявление о заинтересованности, в то время как завершенная регистрация заявок на участие в торгах новых ассоциаций-членов и повторное подтверждение предыдущих участников выборов должны были состояться до 2 сентября.

первоначально девять стран выразили заинтересованность в проведении мероприятий: Австралия, Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Япония, Южная Корея (с заинтересованностью в совместной заявке с Северной Кореей), Новая Зеландия и Южная Африка. Бельгия выразила заинтересованность в проведении турнира после нового крайнего срока, но позже выбыла с Боливией в сентябре 2019 года. Позже Австралия и Новая Зеландия объявили, что они объединят свои заявки в совместную заявку. Бразилия, Колумбия и Япония присоединились к ним и представили свои заявки в ФИФА до 13 декабря. Бразилия и Япония позже отозвали свои заявки, в июне 2020 года, перед окончательным голосованием.

25 июня 2020 года Австралия и Новая Зеландия выиграли право на проведение чемпионата мира по футболу среди женщин. Решение было принято после голосования Совета ФИФА, на котором победившая заявка получила 22 голоса, а Колумбия - 13. Ни одна из стран ранее не принимала турниры ФИФА среди взрослых. Это будет первый чемпионат мира среди женщин, который будет проводиться в нескольких странах. Это также первый чемпионат мира по футболу среди женщин, который проводится в южном полушарии, и первый турнир ФИФА, который будет проходить в нескольких конфедерациях (Австралия - в АФК, а Новая Зеландия - в ОФК). Австралия - вторая ассоциация из АФК, которая принимает чемпионат мира среди женщин после Китая (в 1991 и 2007).

Формат 
В июле 2019 года президент ФИФА, Джанни Инфантино, предложил расширить женский чемпионат мира с 24 до 32 команд, начиная с 2023 года, и удвоить призовой фонд турнира. Предложение появилось после успеха женского чемпионата мира по футболу 2019 года и предыдущего турнира в 2015 году, который после увеличения с 16 до 24 команд установил рекорд посещаемости для всех соревнований ФИФА, исключая мужской чемпионата мира. Расширение турнира до восьми дополнительных участвующих команд дало большему количеству ассоциаций-членов больше возможностей для участия в финальном турнире.

31 июля Совет ФИФА единогласно решил расширить турнир до 32 команд, где команды будут распределены на восемь групп по четыре в каждой.

Ошеломляющий успех женского чемпионата мира по футболу в этом году во Франции ясно показал, что сейчас самое время сохранить импульс и предпринять конкретные шаги для стимулирования роста женского футбола. Я рад, что это предложение становится реальностью.

Турнир начнется групповым этапом, состоящий из восьми групп по четыре команды. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где сборные играют на выбывание. Общее количество игр увеличилось с 52 до 64. Турнир повторяет формат мужского чемпионата мира по футболу, который использовался в период с 1998 по 2022 года.

Отборочный турнир 

Австралия и Новая Зеландия автоматически попадают в турнир в качестве хозяев. Отборочные матчи начались в сентябре 2021 года и закончатся в конце 2022 года. Распределение слотов было одобрено Бюро Совета ФИФА 24 декабря 2020 года. Слоты для принимающих стран, Австралии и Новой Зеландии, были взяты непосредственно из выделенных квот своих конфедераций, АФК и ОФК соответственно.

 АФК (Азия): 5 мест + 1 место хозяев (Австралия)
 КАФ (Африка): 4 места
 КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн): 4 места
 КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 3 места
 ОФК (Океания): 0 мест + 1 место хозяев (Новая Зеландия)
 УЕФА (Европа): 11 мест
 Плей-офф: 3 места

Матчи плей-офф с участием десяти команд определят три последних места на чемпионате мира. Слоты плей-офф распределяются следующим образом:

 АФК (Азия): 2 места
 КАФ (Африка): 2 места
 КОНКАКАФ (Северная Америка, Центральная Америка и Карибский бассейн): 2 места
 КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 2 места
 ОФК (Океания): 1 место
 УЕФА (Европа): 1 место

9 декабря 2019 года Всемирное антидопинговое агентство изначально предоставило России четырехлетний запрет на участие во всех крупных спортивных мероприятиях после того, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим требованиям за передачу манипулированных лабораторных данных следователям. Однако, сборная России по-прежнему может пройти квалификацию, поскольку запрет распространяется только на финальный турнир, где определяются чемпионы мира. Постановление ВАДА разрешало участвовать в соревнованиях спортсменам, которые не принимали допинг или скрывали. но команда, представляющая Россию, использующая российский флаг и гимн, не может участвовать в соответствии с решением ВАДА. Решение было обжаловано в Спортивном арбитражном суде, который поддержал запрет ВАДА, но сократил его до двух лет. Если Россия квалифицируются в финальную стадию, российские футболистки смогут использовать название, флаг или гимн своей страны на чемпионате мира, в отличие от российских игроков мужской сборной, поскольку срок действия запрета истекает 16 декабря 2022 года. 

Примечание: Цифры в скобках указывают минимальное и максимальное количество участников, которые могут пройти квалификацию от каждой конфедерации.

АФК (6–8)
  (хозяева)
 
 
 
 
 

КАФ (4–6)
 
 
 
 

КОНКАКАФ (4–6)
 
 
 
 

КОНМЕБОЛ (3–5)
 
 
 

ОФК (1–2)
  (хозяева)

УЕФА (11–12)

Стадионы 
Австралия и Новая Зеландия в своей заявке представили 13 возможных стадионов проведения турнира в 12 городах-организаторах турнира.

31 марта 2021 года ФИФА объявила окончательный выбор городов и стадионов проведения. Пять городов и шесть стадионов будут задействованы в Австралии и четыре города и стадиона - в Новой Зеландии. Из предложенных не были выбраны австралийские города Ньюкасл и Лонсестон и новозеландский город Крайстчерч. «Иден Парк» в Окленде примет матч открытия, а стадион «Австралия» в Сиднее примет финальный матч женского чемпионата мира 2023 года.

Австралия

Новая Зеландия

Групповой этап

Критерии классификации команд 
Места команд в группах определяются следующими правилами:

Если две или более команды имеют равные показатели по критериям, перечисленным выше, их места определяются нижеперечисленными дополнительными критериями:

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Телевизионные права 
  Optus Sport
  ORF
  Televisión Pública, TyC Sports
  Rede Globo, SporTV
  BBC, ITV
  ARD, ZDF
  NENT
  NENT
  Gol
  beIN Sports
  CTV, TSN, RDS
  beIN Sports
  CCTV
  Caracol Sports
  Astro
  Televisa, TV Azteca, FUTV
  TF1
  SuperSport
  Sky Sport, TVNZ
  NENT
  Latina
  NENT
  Fox, Telemundo
  Матч ТВ
  Fox, Telemundo
  Chilevisión
  YLE
  TF1
  NENT
  SuperSport
  NHK, Fuji TV, J Sports
  VTV

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Сайт заявки Австралия-Новая Зеландия 2023

 
2023 год в женском футболе
2023 год в футболе
Международные соревнования по футболу в Австралии
Международные соревнования по футболу в Новой Зеландии